Municipio de Union Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Union Grove (condado de Iredell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Iredell.
 Municipio de Union Grove (condado de Whiteside, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Whiteside.
 Municipio de Union Grove (condado de Meeker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Meeker.